Jonas Gustavsson (né le  à Danderyd en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but. Il est surnommé « Le monstre » en raison de son style qui le fait paraitre imposant devant le filet.

Carrière 
Après avoir commencé sa carrière avec le AIK Hockey à seulement 15 ans, il est transféré au Färjestads BK en 2007. En 2009, il remporte le titre de champion de Suède avec Farjestad en terminant la saison régulière avec un pourcentage d'arrêt de 93 % et une moyenne de 1,96 but encaissé par match et est considéré comme un des meilleurs gardien n'évoluant pas dans la Ligue nationale de hockey. Il représente l'équipe suédoise qui remporte la médaille de bronze lors du championnat du monde 2009.

En 2009, Gustavsson signe un contrat d'un an d'une valeur de  avec les Maple Leafs de Toronto. Il se dispute avec Vesa Toskala le poste de gardien titulaire. En , il prolonge pour deux saisons avec Toronto. Le , ses droits sont échangés aux Jets de Winnipeg en retour d'un choix conditionnel de septième tour au repêchage d'entrée dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2003-2004  || AIK Hockey || Allsvenskan || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,95 || 88,9 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || AIK Hockey || Division 1 || 19 ||  || || || || || 1,45 || 93,0 || || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 2,80 || 86,7  ||  ||
|- 
| 2005-2006 || AIK Hockey || Allsvenskan || 6|| || || || || || 2,39 || 93,0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || AIK Hockey||  Allsvenskan || 23|| || || || || || 2,79 || 90,85 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2007-2008 || Färjestads BK ||| Elitserien || 20|| || || || || || 2,40 || 91,9 || 2 || 2 || 10 ||  ||  ||  ||  || 3,60 || 98,1  ||  ||
|- 
| 2007-2008 || Skåre BK||| Division 1 || 6|| || || || || || 1,96 || 91,9 ||  || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Färjestads BK||| Elitserien || 42|| || || || || || 1,96 || 93,2 || 3 || 2 || 13 ||  ||  ||  || || 1,03 || 96,1  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 42||16||15||9||||112||2,87||90,2||1||2||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||23||6||13||2||||68||3,29||89,0||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011||Marlies de Toronto ||LAH ||5||3||1||1||263||5||1,14||95,0||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||42||17||17||4||||112||2,92||90,2||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013||Red Wings de Détroit ||NHL||7||2||2||1||349||17||2,92||87,9||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||1||1||0||0||60||1||1,00||96,3||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Red Wings de Détroit ||LNH ||27||16||5||4||||68||2,62||90,7||0 ||0 ||2||0||2||133||6||2,71||91,7||0||0
|-
| 2014-2015||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||2||1||1||0||119||4||2,02||93,7||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015||Red Wings de Détroit ||LNH ||7||3||3||1||351||15||2,56||91,1||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016||Bruins de Boston ||LNH ||24||11||9||1||||57||2,72||90,8||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017||Oilers d'Edmonton ||LNH ||7||1||3||1||331||17||3,10||87,8||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017||Condors de Bakersfield ||LAH ||20||8||9||1||||45||2,42||91,7||1||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Linköpings HC || SHL || 36 || 15 || 19 || 0 ||  || 80 || 2,42 || 91,6 || 3 || 6 || 5 || 3 || 2 || 317 || 14 || 2,65 || 91,9 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Linköpings HC || SHL || 36 || 18 || 16 || 0 ||  || 84 || 2,47 || 91,7 || 2 || 0 || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Linköpings HC || SHL || 32 || 14 || 17 || 0 ||  || 73 || 2,35 || 91,7 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

|179||72||67||23||||466||2,88||90,1||7||10||2||0||2||133||6||2,71||91,7||0||0

Au niveau international 

|-
| 2009 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 5 || 3 || 2 || 0 || 276 || 13 || 2,83 || 91,4 || 0 || 0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2,00 || 89,5 || 0 || 0 || align=left| place
|-
| 2010 || align=left| Suède || align=left|Championnat du monde || 6 || 4 || 2 || 0 || 370 || 11 || 1,79 || 93,7 || 0 || 0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || align=left| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Danderyd
Joueur international suédois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Färjestads BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Linköpings HC
Gagnant du Guldpucken